Clay Center (Kansas)
Clay Center (Nebraska)
Clay Center (Ohio)

Desambiguações de topônimos